Il Colli di Conegliano rosso riserva è un vino a DOCG prodotto nel Veneto

Zona di produzione 
Comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Conegliano, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle Umberto, San Fior, San Vendemiano, Vidor della provincia di Treviso

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Cabernet franc minimo 10%
Cabernet sauvignon minimo 10%
Marzemino minimo 10%
Merlot 10% - 40%
Incrocio Manzoni 2.15 e/o Refosco dal peduncolo rosso massimo 20%

Tecniche produttive 
Sono da considerarsi inadatti i vigneti a fondo valle.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità non inferiore ai  ceppi/ettaro.

Sono consentite solo forme di allevamento a controspalliera.

Tutte le operazioni di vinificazione e imbottigliamento debbono essere effettuate nella zona DOCG ma sono ammesse deroghe.

Richiede un invecchiamento minimo di 36 mesi di cui almeno 12 in botte a partire dal 1º novembre dell'anno della vendemmia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino, tendente al granato;
odore: vinoso, caratteristico e intenso,
sapore: asciutto, sapido di corpo, armonico, giustamente tannico;

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri

Note

Voci correlate 
Vino
Vini del Veneto
DOCG
Luigi Manzoni#Gli incroci Manzoni
Colli di Conegliano

Collegamenti esterni

Vini del Veneto
Vini DOCG della provincia di Treviso
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Manzoni rosso
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet franc
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet-sauvignon
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Marzemino
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Merlot
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Refosco dal peduncolo rosso